Jacques-Mathieu Augeard (1732-1805), fermier général et mémorialiste français
 Mathieu Augeard (1673-175), jurisconsulte français, oncle de Jacques-Mathieu